Dohan – wieś w Belgii, w Regionie Waloński, w prowincji Luksemburg.

Miejscowości w prowincji Luksemburg